SV Britannia é um clube de futebol de Aruba. Atualmente disputa o Campeonato Arubano de Futebol. O clube é localizado em Piedra Plat.

História 

O SV Britannia foi fundado em 1958, quando um time oficial de futebol foi organizado para os jovens locais em Piedra Plat e arredores. Eles jogaram sua primeira partida em 1960, ao vencer o Vitesse Cashero por 3–1. Os primeiros membros do conselho foram; Daniel "Vale" Croes, Henry "Henriche" Croes, Ripoldo Croes, Roland "Rolly" Bareño, Alfredo "Fechi" Bareño, Serapio "Jati" Weller, Joanquin Werleman, Hipolito "Poli" Pereira e Marcolino "Cholin" Erasmus.

O SV Britannia subiu à divisão mais alta (Division di Honor) em 2001. Eles conquistaram o título da liga até agora em 2004–05, 2008–09, 2009–10, 2012–13 e posteriormente participaram do CFU de 2006, 2007 e 2009 Campeonato de clubes na tentativa de se classificar para a Copa dos Campeões da CONCACAF.

Títulos 

 Division di Honor: 4
2004–05, 2008–09, 2009–10, 2013–14
 Torneo Copa Betico Croes: 7
2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2016–17

Clubes de futebol de Aruba